Lesestein steht für:

 Lesestein (Geomorphologie), lose Steine im Boden
 Lesestein (Optik), Linse als Lesehilfe